Fahlke ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Fahlke (* 1979), deutscher Tennisspieler

 Claudia Fahlke (1964–2020), schwedische Psychologin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Falke